Tetrahydrocannabinol, een stof die als werkzame stof in hennepproducten geldt
 Thermohaliene circulatie, het wereldwijde systeem van de zeestromen
 Tuindorp Hustler Click, een Nederlandse hiphopgroep
 Tegelse Hockey Club
 Texas Hippie Coalition, een Amerikaanse metalband